Wybory parlamentarne w Szwajcarii odbyły się 20 października 1991. Frekwencja wyborcza wyniosła 46%.

Radykalno-Demokratyczna Partia Szwajcarii otrzymała najwięcej głosów i pozostała największą partią w Radzie Narodowej, zdobywając 44 z 200 mandatów.

Wyniki wyborów

Bibliografia 
 October 20, 1991 General Election Results - Switzerland Totals

1991
Szwajcaria